Elitserien i ishockey 1982/1983 spelades 26 september 1982 till 3 mars 1983 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9 till nedflyttningskval. Lag 10 till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Färjestads BK vann serien, men Djurgårdens IF blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i finalserien.

Deltagande lag

Grundserien

Slutställning 
Lag 1–4: SlutspelLag 9: NedflyttningskvalLag 10: Nedflyttade

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Semifinaler 
Färjestads BK–AIK (2–1 i matcher)
 6 mars 1983: Färjestads BK–AIK 7–3
 8 mars 1983: AIK–Färjestads BK 7–5
 10 mars 1983: Färjestads BK–AIK 8–3

Djurgårdens IF–IF Björklöven (2–1 i matcher) 
 6 mars 1983: Djurgårdens IF–IF Björklöven 6–1
 8 mars 1983: IF Björklöven–Djurgårdens IF 5–2
 10 mars 1983: Djurgårdens IF–IF Björklöven 3–0

Finaler 
Färjestads BK–Djurgårdens IF (2–3 i matcher)
 13 mars 1983: Färjestads BK–Djurgårdens IF 6–1
 15 mars 1983: Djurgårdens IF–Färjestads BK 7–2
 17 mars 1983: Färjestads BK–Djurgårdens IF 3–1
 20 mars 1983: Djurgårdens IF–Färjestads BK 4–1
 24 mars 1983: Färjestads BK–Djurgårdens IF 2–6

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1982/83

Sport i Sverige 1982
Sport i Sverige 1983
Ishockeysäsongen 1982/1983
1982/1983